Marc Michel kan syfta på:

 Marc-Michel (1812-1868), fransk dramatiker, poet och journalist
 Marc Michel (1932-2016), schweizisk skådespelare
 Marc Michel (född 1935), fransk historiker